Giermann ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Giermann (1936–2022), deutscher Flottillenadmiral
 Max Giermann (* 1975), deutscher Schauspieler und Comedian